Last Kiss (Seven Mary Three) - een nummer van Seven Mary Three
 Last Kiss (Taylor Swift) - een nummer van Taylor Swift
 Last Kiss (Wayne Cochran) - een veel gecoverd nummer van Wayne Cochran uit 1961
 The Last Kiss (album) - een soloalbum van rapper Jadakiss
 The Last Kiss (film) - een Amerikaanse romantisch-tragikomische film uit 2006
 One Last Kiss - een nummer van Lee Adams en Charles Strouse

Zie ook 
 Blow Me (One Last Kiss) - een nummer van P!nk